Copa Rio (internationaal toernooi), internationale voetbalbeker
 Copa Rio (staatsbeker), staatsbeker van de staat Rio de Janeiro